Das World Masters 1974 () war ein Dartsturnier, das am 31. August 1974 im West Centre Hotel im Londoner Stadtteil Fulham zum ersten Mal ausgetragen wurde. Ursprünglich als „British Masters“ geplant, fand der Wettbewerb aufgrund des großen Interesses als internationales Turnier mit 22 Teilnehmern statt. Veranstalter war die British Darts Organisation (BDO), als Hauptsponsor fungierte das Tonträgerunternehmen Phonogram. In einem spannenden Finale konnte der Engländer Cliff Inglis den Schotten Harry Heenan mit 3:2 Legs besiegen.

Preisgeld 
Das Preisgeld betrug £ 800, davon £ 400 für den Gewinner.

Turnierplan

Nachweise 
 Derek Brown: Guinness Book of Darts. London 1981, ISBN 0-85112-229-9, S. 108–112.
 Jacques Nieuwlaat: World Masters Men 1974. In: mastercaller.com, abgerufen am 5. Dezember 2021.

1974
Dartveranstaltung 1974
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham